Las Mestas puede referirse a:

 Las Mestas (Cáceres), una alquería de la comarca cacereña de Las Hurdes perteneciente al concejo de Ladrillar.
 Las Mestas (Boal), una aldea del concejo de Boal, en Asturias.
 Complejo Deportivo Las Mestas, un estadio de Gijón.
 Las Mestas (Gijón), un barrio de Gijón.